La Promozione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato in Friuli nella stagione 1952-1953.

La nuova massima categoria regionale presentava caratteristiche innovative, dato che pur essendo gestita dalle leghe regionali, a differenza del passato la formula del torneo era decisa direttamente dalla FIGC. A ciascun girone, che garantiva al suo vincitore la promozione in IV Serie a condizione di soddisfare le condizioni economiche richieste dai regolamenti, partecipavano sedici squadre, ed era prevista la retrocessione delle quattro peggio piazzate, anche se erano possibili aggiustamenti automatici per ripartire fra le appropriate sedi locali le squadre discendenti dalla IV Serie.

Per le regioni come il Friuli cui erano assegnati multipli gironi, era prevista la disputa delle finali per l'assegnazione del titolo di campione assoluto della lega regionale, come avveniva in precedenza per il campionato di Prima Divisione.

Ubicazione 

Composizione Girone A:	
 Casarsa
 Cividalese	
 Cormonese
 Itala	
 Juventina 
 Latisanese	
 Mossa
 Pro Romans
 Pro Tolmezzo
 Sacilese
 Sagrado
 San Gottardo
 San Lorenzo
 Sanvitese
 Spilimbergo
 Stabilimenti Industriali (ASSI)

Composizione Girone B:
 ACEGAT
 Aquila	
 Fossalon
 Monfalconese	
 Muggesana	
 Pieris
 Postelegrafonici	
 Pro Cervignano
 Pro Gonars
 Ronchi
 Ruda
 San Canciano
 Sangiorgina
 San Giovanni
 Sant'Anna
 Turriaco

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali e promosso in IV Serie.
      Retrocesso in Prima Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
Classifica incompleta manca l'ultima giornata.

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali e promosso in IV Serie.
  Retrocesso e in seguito riammesso.
      Retrocesso in Prima Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Calendario

Finali per il titolo regionale 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.05.1953|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|?.?.1953

|-

Note

Bibliografia 
Libri:
 Annuario 1952-1953 della F.I.G.C. - Roma (1953)
Giornali:
 Giornale di Trieste, stagione 1952-1953, consultabile online.

Friuli